Иновро́цлав (, прежние названия ) — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Иновроцлавский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 30,42 км². Население — 72 561 человек (на 2019 год).

История 
Впервые город упоминается в 1185 году как Ново Владислав, возможно, в честь Владислава I Германа. Кроме того, имя может исходить от Влоцлавек. Известно, что многие жители Влоцлавека, спасаясь от наводнения, поселились в Иновроцлаве.

В 1238 году Иновроцлав получил статус города. Развитие города опиралось на обширные залежи соли в непосредственной близости.

Иновроцлав был захвачен Пруссией в 1772 году во время первого раздела Польши. После Венского конгресса в 1815 году область стала частью провинции Позен, принадлежавшей Пруссии. Город и область были переименованы в Хоэнзальца (Hohensalza) 5 декабря 1904 года. Этот район был передан Польше после Версальского договора, и его прежнее название было восстановлено.

Во время Второй мировой войны Иновроцлав был захвачен нацистской Германией 11 сентября 1939 года и стал частью немецкого военного округа. Город, которому было вновь присвоено немецкое название Хоэнзальца, 26 ноября 1939 года был включен в состав Германской империи и стал центром административного округа Хоэнзальца, входящего в рейхсгау Вартеланд (Позен). Немецкие войска были разбиты Красной Армией в январе 1945 года, и город был возвращен Польше.

Население

Известные уроженцы 
 Ганс Ешоннек — военный деятель.
 Зенон Косидовский — писатель.
 Генрих Курциг — писатель.

См. также 
 Клодава
 Бохня
 Вапно
 Величка

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница города.

Города Куявско-Поморского воеводства
Курорты Польши
Повятовые центры Куявско-Поморского воеводства